Detta är en lista över säsonger spelade av Leeds United Football Club i engelsk och europeisk fotboll. Den innefattar perioden från klubbens bildande och inval i ligan 1919, omedelbart efter upplösningen av föregångaren Leeds City, till slutet av den senast färdigspelade säsongen. Den redogör i detalj för klubbens prestationer per säsong i alla större turneringar tillsammans med bäste målgörare och genomsnittlig publiksiffra på hemmaplan (samtliga turneringar). Detaljer runt den avbrutna 1939/40 säsongen samt de inofficiella ligorna under andra världskriget är ej medräknade. 

Leeds United grundades i oktober 1919, då de tog över platsen från Leeds Citys reservlag i Midland League och blev invalda i Fotbollsligan inför säsongen 1920/21. Laget vann Division 2 titeln fyra år senare och därmed uppflyttning till högsta divisionen av engelsk fotboll, men behövde vänta nästan 50 år innan de vann en titel av betydelse i form av Ligacupfinalen 1968 samt Mässcupfinalen 1968. Säsongen därefter, 1968/1969 vann klubben sitt första ligamästerskap och framgångarna fortsatte på 1970-talet genom vinst i  FA-cupfinalen 1972, en andra ligatitel säsongen 1973/74 och laget nådde  Europacupfinalen 1975. Laget vann en tredje ligatitel säsongen 1991/1992, och nådde semifinalen i UEFA Champions League 2000/01, innan laget efter en turbulent period blev nedflyttade till andra divisionen (Championship) säsongen 2004/05. Klubben blev dessutom nedflyttad till tredje divisionen (League One) för första gången i klubbens historia efter en säsong (2006/07) då laget fick 10 poängs avdrag på grund av finansiella problem (företagsrekonstruktion). Säsongen 2019/2020 vann laget Championship och tog återigen steget upp till Premier League efter 16 års spel i lägre divisioner.

Leeds United har vunnit ligamästerskapet  tre gånger, FA-cupen en gång, Ligacupen en gång, FA Community Shield två gånger och UEFA-cupen två gånger, samtliga titlar, förutom en, vanns under ledning av Don Revie, den övriga under Howard Wilkinson. Klubben har dessutom kommit tvåa ett flertal gånger: fem gånger i ligan, tre gånger i FA-cupen samt en gång var i Ligacupen, FA Community Shield, Mässcupen, Cupvinnarcupen och Europacupen. 1971 arrangerade UEFA en direkt avgörande match mellan de regerande (och sista) Mässcupmästarna, Leeds, och de första mästarna, Barcelona, där vinnaren skulle få behålla Mässcupen för alltid, Barcelona vann matchen med 2-1.

Säsonger 

Förklaringar till liga statistiken
*M = Matcher spelade
V = Vunna matcher
O = Oavgjorda matcher
F = Förlorade matcher
GM = Gjorda mål
IM = Insläppta mål 
Po = Poäng
Pl = Slutlig placering

Förklaringar till divisioner
Prem = Premier League
Champ = Football League Championship
Div 1 =  Division 1
Lge 1 = Football League One
Div 2 = Division 2
ML = Midland League
i/a = Icke applicerbart

Förklaringar till omgångar
DE = Deltog Ej
FK = För-kval Omgång
O1 = Omgång 1
O2 = Omgång 2
O3 = Omgång 3
O4 = Omgång 4
O5 = Omgång 5
O6 = Omgång 6

Grp = Gruppspel
KF = Kvartsfinal
NKF = Norra Kvartsfinal
SF = Semifinal
NF = Norra finalen
2:a = Silvermedalj (tvåa)
V = Vinnare

Division i fetstil symboliserar ändring i division.
Bäste målgörare  i fetstil symboliserar de Leeds spelare som dessutom vann skytteligan i sin division under säsongen.

Liga summering 
Nedanstående tabell visar Leeds totala antal säsonger per division till och med säsong 2021/22.

Referenser

 (Omfattar perioden 1919-1972 och 1999-2009)

Noter

Säsonger
Leeds United AFC